Peace o Madame Antoine Meilland, varietat de roser híbrid.
 Peace Cup, competició amistosa de futbol fundada el 2003 i organitzada cada dos anys.
 Albert Lister Peace (Huddersfield, West Yorkshire, 1844 - Liverpool, 1912) fou un compositor i organista del Regne Unit.
 Peace on Earth, curtmetratge d'animació de la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigit per Hugh Harman en 1939.
 Riu Peace, riu del Canadà.
 Peace (cançó), cançó de la banda britànica Depeche Mode.